В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Венді Тернбулл здобула титул, у фіналі перемігши Сабіну Сіммондс 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Венді Тернбулл (переможниця)
 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Відсутня
 Енн Кійомура (2-ге коло)

 Шерон Волш (2-ге коло)
 Енн Гоббс (чвертьфінал)
 Відсутня
 Розмарі Казалс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)